Velika nagrada Madžarske 2004 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2004. Odvijala se je 15. avgusta 2004.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:19,146
|align="center"| —
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:19,323
| +0,177
|-
! 3
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:19,693
| +0,547
|-
! 4
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:19,700
| +0,554
|-
! 5
| 8 
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:19,996
| +0,850
|-
! 6
| 4
|  Antônio Pizzonia
| Williams-BMW
| 1:20,170
| +1,024
|-
! 7
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:20,199
| +1,053
|-
! 8
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 1:20,324
| +1,178
|-
! 9
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:20,411
| +1,265
|-
! 10
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:20,570
| +1,424
|-
! 11
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 1:20,730
| +1,584
|-
! 12
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:20,897
| +1,751
|-
! 13
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 1:21,068
| +1,922
|-
! 14
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 1:21,118
| +1,972
|-
! 15
| 16
|  Ricardo Zonta
| Toyota
| 1:21,135
| +1,989
|-
! 16
| 18 
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 1:22,180
| +3,034
|-
! 17
| 19
|  Giorgio Pantano
| Jordan-Ford
| 1:22,356
| +3,210
|-
! 18
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 1:24,329
| +5,183
|-
! 19
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 1:24,679
| +5,533
|-
! 20
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| brez časa
| brez časa
|}

Dirka

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 70
| 1:35:26,131
| 1
| 10
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 70
| + 4,696 s
| 2
| 8
|-
! 3
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 70
| + 44,599 s
| 5
| 6
|-
! 4
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 70
| + 1:02,613 
| 7
| 5
|-
! 5
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 70
| + 1:07,439
| 4
| 4
|-
! 6
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 69
| +1 krog
| 3
| 3
|-
! 7
| 4
|  Antônio Pizzonia
| Williams-BMW
| 69
| +1 krog
| 6
| 2
|-
! 8
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 69
| +1 krog
| 8
| 1
|-
! 9
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 69
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 10
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 69
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 11
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 69
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 12
| 18
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 68
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 13
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 68
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 14
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 66
| +4 krogi
| 19
|  
|-
! 15
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 65
| +5 krogov
| 18
|  
|-
! Ods
| 19
|  Giorgio Pantano
| Jordan-Ford
| 48
| Menjalnik
| 17
|  
|-
! Ods
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 41
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ricardo Zonta
| Toyota
| 31
| Elektronika
| 15
|  
|-
! Ods
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 21
| Zavore
| 20
|  
|-
! Ods
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 13
| El. sistem
| 10
|  
|}

Formula 1 sezona 2004
2004